Наде́жда Ду́бова:
 Дубова, Надежда Анатольевна (род. 1949) — российский антрополог, археолог, доктор наук.
 Дубова, Надежда Валерьевна (род. 1994) — российская биатлонистка.